

Letteratura 
La mano – racconto del terrore di Elizabeth Stone
La mano - romanzo di Georges Simenon del 1968
La mano – antologia di racconti fantascientifici di Howard Fast del 1973
La mano – romanzo di Henning Mankell del 2013

Cinema 
La mano – film del 1916 diretto da Julio Roesset
La mano – film per la televisione del 1960 diretto da Marta Reguera
La mano – film del 1969 diretto da Henri Glaeser
La mano – film del 1981 diretto da Oliver Stone
 La mano – episodio del film Eros del 2004, diretto da Wong Kar-wai

Altri 
 La Mano – organizzazione criminale immaginaria dei fumetti Marvel Comics
 La mano – scultura di Liss Eriksson e George Lange

Pagine correlate 
Mano (disambigua)